Schoeman ist der Familienname folgender Personen:

 Anriette Schoeman (* 1977), südafrikanische Radrennfahrerin
 Ferdinand Reynold Schoeman (* 1943), südafrikanischer Phykologe
 Henri Schoeman (* 1991), südafrikanischer Triathlet
 Johan Schoeman (1940–2006), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Karel Schoeman (1939–2017), südafrikanischer Schriftsteller
 M. Corrie Schoeman, südafrikanischer Evolutionsökologe
 Pierre Schoeman (* 1994), südafrikanisch-schottischer Rugby-Union-Spieler
 Roland Schoeman (* 1980), südafrikanischer Schwimmer
 Roy Schoeman (* 1951), US-amerikanischer Judenmissionar

Siehe auch:
 Schuhmann
 Schuman
 Schumann (Begriffsklärung)
 Shuman